Sengelmann ist der Familienname von:

 Heinrich Matthias Sengelmann (1821–1899), Gründer der Alsterdorfer Anstalten
 Julian Sengelmann (* 1982), deutscher Schauspieler, Musiker und Entertainer